Выборы в Государственную думу Федерального Собрания России IV созыва состоялись 7 декабря 2003 года. 5%-й барьер при пропорциональных выборах половины депутатов преодолели 4 списка: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина».

Всего 223 места получила «Единая Россия» (120 по списку и 103 в одномандатных округах), 52 КПРФ (40 и 12), 37 «Родина» (29 и 8), 36 ЛДПР (36 и 0), 17 НПРФ (0 и 17). Фракции в Госдуме утратили СПС и «Яблоко».

Предвыборная кампания

Использование технологии «паровоз» 
На выборах 2003 года использовалась технология «паровоз», при которой выдвигалось известное лицо с высокой узнаваемостью, которое заведомо не собиралось работать депутатом и сразу после выборов отказывалось от мандата, который переходил его менее известному избирателям однопартийцу. Всего после выборов отказались от мандатов 38 кандидатов: 37 от «Единой России» и 1 от КПРФ.

Результаты выборов 
По официальным данным, предоставленным ЦИК, явка на выборах в Государственную думу 4-го созыва составила 55,75 %.

По партийным спискам 

Доля непродуктивных голосов — 29,35 %.

По одномандатным округам 

На выборах по одномандатным округам было избрано 222 депутата, выборы в 3-х округах были признаны недействительными.

По регионам

После выборов 
«Единая Россия» получила конституционное большинство, принимая в свой состав большинство независимых депутатов, прошедших по одномандатным округам, всех депутатов от Народной партии и «перебежчиков» из других партий, что позволило ей проводить в Думе свою собственную линию, не принимая во внимание никакие возражения оппозиции (КПРФ, Родина, ЛДПР).

С 17 по 27 сентября 2007 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведён опрос о влиянии различных факторов на политические взгляды граждан России. Так, на заданный вопрос: «Если вспомнить последние выборы в Государственную Думу, то кто оказал (или что оказало) решающее влияние на ваш выбор?», большинство опрошенных (33 %) ответило, что «Никакая агитация на меня не повлияла, моё решение было самостоятельным». 16 % опрошенных затруднились ответить, а 13 % ответили, что решающее влияние оказала «Семья, близкие».

Оценки выборов 
Было зарегистрировано 1200 наблюдателей от 49 стран и 105 международных организаций. Из них более 500 — от ПАСЕ и ОБСЕ.

ОБСЕ 
Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы как «свободные, но несправедливые». Представитель делегации ОБСЕ Брюс Джордж отметил, что «не были соблюдены множество обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, а также многие стандарты демократических и свободных выборов». Среди нареканий были отмечены «вопросы по соблюдению тайны голосования» и «перекос на государственном телевидении в пользу одной партии».

Альтернативный подсчёт голосов 
Коммунистическая партия России создала свою альтернативную систему подсчёта голосов. В интернете за альтернативным ходом голосования можно было проследить на сайте www.fairgame.ru («Честная игра»), а также на официальном сайте КПРФ. К девятому декабря коммунисты собрали сводную информацию по данным 15 302 из 94 115 участковых избирательных комиссий (16,26 %). Представлены данные по 22 456 366 избирателям из 108 768 722 (20,65 %) при явке избирателей в 53,36 %. Компартия так и не решила, что делать с этими данными, потому что выяснилось, что основными жертвами «административного ресурса» стали не столько сами коммунисты, сколько правые и партии либерального толка, — Яблоко по альтернативному подсчету преодолевает пятипроцентный барьер, СПС было близко к этому, но не проходило.

Оспаривание итогов голосования 
КПРФ и «Яблоко» оспорили результаты выборов в Верховном суде, который отклонил их жалобу. Затем эти партии, а также ряд физических лиц, обжаловали действия российских властей в Европейском суде по правам человека, но в 2012 году их жалоба была отклонена.

Примечания

Ссылки 
 Результаты выборов на сайте ЦИК
 Результаты выборов на сайте «Политика»
 Страсбург дал ход жалобе оппозиционеров на выборы в Госдуму 2003 года
 Аналитическая записка по результатам мониторинга парламентской кампании 2003 года Московская Хельсинкская группа
 ЕСПЧ отклонил жалобу оппозиции на выборы 2003 года

 
Выборы в Государственную думу РФ
Государственная дума Российской Федерации IV созыва
Декабрь 2003 года
События 7 декабря
Статья 3 протокола № 1 к ЕКПЧ